НХЛ у сезоні 2021—2022 — 105-й регулярний чемпіонат НХЛ (104-й ігровий). Регулярний сезон розпочався 12 жовтня 2021 року.

Сіетл Кракен поповнив лігу, такми чином НХЛ поповнилась 32-м клубом та 25-м із США відповідно.

26 червня 2022 «Колорадо Аваланч» в шостій грі з рахунком 2:1 переграв «Тампа-Бей Лайтнінг» вигравши серію 4:2 та втретє здобув Кубок Стенлі.

Драфт НХЛ 

59-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 224 хокеїстів. Першим номером драфту став канадець Оуен Павер, якого обрав клуб «Баффало Сейбрс».

Класика НХЛ 
 1 січня 2022 року відбувся матч Зимової класики між Міннесота Вайлд та Сент-Луїс Блюз на стадіоні «Таргет Філд».
 26 лютого 2022 року на стадіоні «Nissan Стедіум» у Нашвіллі відбувся матч стадіонної серії між Нашвілл Предаторс та Тампа-Бей Лайтнінг.
 13 березня 2022 року на стадіоні «Тім Гортонс Філд» у Гамільтоні відбувся матч класичної спадщини між Торонто Мейпл Ліфс та Баффало Сейбрс.

Матч усіх зірок НХЛ 
66-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 5 лютого 2022 року на «Ті-Мобіл Арені» у Парадайзі на домашній арені Вегас Голден Найтс.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

Скорочення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, В = виграшів, П = поразок, ПО = поразок в овертаймі, ГП = пропущених шайб, СП = в середньому пропущено шайб, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Оуен Павер, Баффало Сейбрс
 Моріц Зайдер, Детройт Ред Вінгз

Завершили кар'єру

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com» 
 Турнірні таблиці офіційний сайт НХЛ 

Сезон НХЛ 2021—2022